Oryx, un gènere d'antílops
 Oryx, un dels personatges titulars de la novel·la de Margaret Atwood del 2003 Oryx and Crake
 Oryx Douala, un club de futbol de Douala, Camerun
 Oryx (lloc web), un lloc web d'investigació

Vegeu també 
 Orix, marca d'automòbils catalana